Црвена Јабука може да се односи на:

 Црвена Јабука (Уб), насеље у општини Уб, Колубарски управни округ, Република Србија
 Црвена Јабука (Бабушница), насеље у општини Бабушница, Пиротски управни округ, РепубликаСрбија

или

 Црвена јабука (музичка група), југословенска музичка група
 Црвена јабука (албум), први албум југословенске музичке групе Црвена јабука